PCM est un sigle qui désigne :

Parti Politique 
 Parti communiste marocain, un ancien parti politique marocain créé en 1943, devenu Parti du progrès et du socialisme en 1974 ;
 Parti communiste martiniquais, un parti politique martiniquais ;
 Parti communiste mexicain, un parti politique mexicain ;
 Parti civique magyar, un parti politique roumain.

Abréviation 
pcm est une abréviation qui désigne :
 Point costo-musculaire, en médecine, point compris dans le dièdre délimité par la masse musculaire sacro-lombaire et la 12ème côte. Une douleur à la palpation de ce point est révélateur d'une atteinte rénale ;
 Pour cent mille, une unité utilisée par exemple en neutronique et physique des réacteurs pour exprimer des quantités sans dimension très petites comme la réactivité d'un cœur de centrale nucléaire ;
 Protection Circuit Module, en électronique un pcm est un module de circuit de protection ;
 Pieds cubes par minute, l'unité d'un débit.

Autres 
 Berliet PCM, un autobus du constructeur français Berliet ;
 Modulation d'impulsion codée (), une technique d'échantillonnage numérique d'un signal analogique où l'amplitude du signal est échantillonnée régulièrement à des intervalles uniformes. C'est un format dit: de production, il est utilisé aussi pour les disques compacts ;
  (), utilisées en phylogénétique ;
 Pro Cycling Manager, un jeu vidéo de simulation de cyclisme ;
 Petite collection Maspero, une collection d'ouvrages des Éditions Maspero ;
 Poste de commandement mobile ;
 Permis de construire modificatif ;
 Process Communication Model ;
 Unité de contrôle du moteur.